

31 октября 

 Антсон, Антс Артурович (76) — советский эстонский конькобежец, чемпион зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1964) .
 Блатт, Томас (88) — польский писатель, узник лагеря смерти Собибор .
 Ведерко, Сергей Михайлович (57) — белорусский теннисист, старший тренер минского Городского центра олимпийского резерва по теннису .
 Воронова, Лидия Константиновна (84) — советский и украинский правовед, доктор юридических наук, заслуженный профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (2008), заслуженный юрист Украины (2006), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2011) .
 Выборнов, Александр Иванович (94) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации в отставке, участник Великой Отечественной и Шестидневной войн, Герой Советского Союза (1945) .
 Грин, Ховард (90) — американский учёный-медик, пионер в области регенерации кожи, эмерит-профессор Гарвардского университета, член Национальной АН США (1978) и иностранный член Французской АН (1995) .
 Громова, Дарина Алексеевна (10 месяцев) — погибшая при крушении рейса 9268 девочка, ставшая символом трагедии .
 Линдер, Исаак Максович (94) — советский и российский шахматный историк и литератор .
 Карпенко, Николай Андреевич — капитан III ранга советского морского флота.
 Пальмер, Грегг (88) — американский киноактёр .
 Саки, Рюдзо (78) — японский писатель, лауреат премии имени Сандзюго Наоки (1975) .
 Тойшер, Ганс (78) — немецкий актёр .
 Уилкинс, Уильям Бёрд (50) — американский актёр .
 Фргич, Иван (62) — югославский борец греко-римского стиля, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Монреале (1976) .
 Фролов, Иван Павлович (90) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы .
 Херберт, Чарлз (66) — актёр американского кино 1950—1960-х годов .

30 октября 

 Гофман, Виктор Генрихович (65) — советский и российский поэт, сын Героя Советского Союза Генриха Гофмана; убийство .
 Дофен, Клод (64) — французский бизнесмен, основатель компании Trafigura .
 Дэниелс, Мел (71) — американский профессиональный баскетболист, один из лучших игроков Американской баскетбольной ассоциации .
 Ихсанов, Аршат Сабитович (84) — советский хозяйственный деятель, директор Стерлитамакского химического завода (1975—1981) .
 Маевская, Данута (60) — польская легкоатлетка (метание диска) .
 Молинаро, Аль (96) — американский актёр  .
 Мочалов, Николай Иванович (76) — советский и российский тренер по биатлону, заслуженный тренер РСФСР .
 Портела Нуньес, Лусидио (93) — бразильский государственный деятель, губернатор штата Пиауи (1979—1983) .
 Руйчев, Костадин (91) — болгарский хореограф, основатель фольклорного ансамбля «Пирин» .
 Сам, Синан Шамиль (41) — турецкий боксёр-профессионал азербайджанского происхождения, выступавший в супертяжёлой категории, чемпион мира среди любителей (1999) .
 Филиппов, Александр Николаевич (73) — советский и российский детский хореограф, художественный руководитель детского ансамбля народного танца «Калинка», заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2004) .

29 октября 
 Анохин, Виктор Стефанович (73) — советский и российский юрист, доктор юридических наук, профессор Воронежского государственного университета, председатель Арбитражного суда Воронежской области (1992—2012), заслуженный юрист Российской Федерации .
 Бёрден, Лютер (62) — американский баскетболист, бронзовый призёр чемпионата мира (1974) .
 Гудилин, Владимир Евгеньевич (77) — руководитель подготовки и пуска ракеты-носителя «Энергия», ракетно-космической транспортной системы «Энергия-Буран», доктор технических наук, почётный гражданин Байконура .
 Жеравица, Ранко (84) — югославский тренер по баскетболу .
 Заболотный, Василий Макарович (80) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда (1974), лауреат Государственной премии СССР (1977)  .
 Присекин, Сергей Николаевич (56) — советский и российский военный художник, действительный член Российской академии художеств (2008), народный художник Российской Федерации (1994) .
 Резаханова, Зита Рашидовна (24) — одна из разделённых сиамских сестёр-близнецов Резахановых .
 Тульцева, Людмила Александровна (73) — советский и российский этнограф, кандидат исторических наук, автор около 170 научных и научно-популярных работ .
 Эльвисте, Херта (92) — советская и эстонская актриса театра «Ванемуйне» (1958—2009) и кино («Лето»), народная артистка Эстонской ССР (1978) .
 Ян, Гюнтер (85) — немецкий политик, член ЦК СЕПГ, депутат Народной палаты ГДР, первый секретарь Центрального совета ССНМ (1967—1974), первый секретарь потсдамской окружной организации СЕПГ (1976—1989) .

28 октября 
 Кашуба, Маргарита Сергеевна (84) — советский и российский этнограф, учёный секретарь Института этнологии и антропологии РАН .
 Костин, Иван Алексеевич (83) — советский и российский поэт и прозаик .
 Кулиев, Борис Хажимусаевич (76 или 77) — советский и российский театральный режиссёр и киноактёр («Синий маршрут», «Раненые камни», «Дорога на край жизни»), главный режиссёр Балкарского драматического театра им. Кайсына Кулиева, профессор Северо-Кавказского государственного института искусств .
 Кымытваль, Антонина Александровна (77) — первая профессиональная чукотская поэтесса .
 Солоян, Альберт Суренович (66) — заслуженный тренер Республики Армения по велосипедному спорту, главный тренер сборной Ирана (1997—2000), Малайзии (2000—2002), Гонконга (2003—2005), Китая (2005—2006), Армении (2007—2014) и Грузии (2014—2015) .
 Трап Керба (76) — российский бард .
 Фуэнтес, Николас (74) — перуанский футболист, шестикратный чемпион страны, участник Чемпионата мира по футболу (1970) .
  (51) — британская эстрадная певица; рак .

27 октября 

 Анчиполовский, Зиновий Яковлевич (86) — советский и российский историк театра, литературный критик, педагог, публицист .
  (90) — румынская актриса и политический деятель, член Палаты депутатов Румынии (1996—2004) .
 Гендин, Александр Моисеевич (85) — советский и российский философ и социолог, специалист по проблемам методологии социального прогнозирования, философии и социологии образования, член-корреспондент РАО (1992) .
 Дрейк, Бетси (92) — американская актриса .
 Краснов, Александр Фёдорович (86) — советский и российский травматолог-ортопед, ректор Самарского государственного медицинского университета (1967—1998), академик РАН (2013; академик РАМН с 1993) .
 Мацуки, Мию (38) — японская сэйю и певица .
 Николай (Мрджя) (87) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Дабро-Боснийский .
 Притула, Всеволод Всеволодович (78) — советский и российский учёный-металловед, доктор технических наук, профессор ВНИИСТ, филателист, мастер спорта СССР .
 Ричесон, Ральф (63) — американский актёр .
 Френцль, Альфонс (68) — лужицкий писатель и литературный критик .
 Цинговатов, Юрий Львович (66) — советский и российский писатель, публицист, переводчик .
  (63) — бразильская актриса («Жестокий ангел», «Нежный яд», «Белиссима»)  .

26 октября 

 Долль, Биргит (57) — австрийская актриса и режиссёр .
 Ивченко, Владислав Васильевич (79) — советский и российский экономист, проректор по научной работе Балтийского федерального университета им. И. Канта, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2003) .
 Каданов, Лео (78) — американский физик, заслуженный профессор Чикагского университета .
 Карто, Уиллис (89) — американский политический деятель, основатель Института пересмотра истории (IHR) .
 Киннмарк, Ове (70) — шведский шахматист  .
 Кучиев, Эльбрус Борисович (90) — советский и российский врач, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Владикавказа.
 Надзаро, Джузеппе (78) — сирийский католический деятель, настоятель Кустодии Святой Земли (1992—1998) .
 Савин, Валерий Александрович (63) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта .
 Сарпонг, Сэм (40) — американский актёр, телеведущий и фотомодель; самоубийство  .
 Сентенеро, Рамон (87) — испанский актёр, профессор Высшей школы драматического искусства в Мурсии .
 Трубайчук, Людмила Владимировна (66) — советский и российский педагог, специалист в области развития одарённости детей дошкольного возраста и изучения феномена детства, профессор, заведующая кафедрой педагогики и психологии детства Челябинского государственного педагогического университета (с 2005 года), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2002) .

25 октября 

 Борисевич, Николай Александрович (92) — советский и белорусский физик, государственный и общественный деятель, академик (1969) и президент (1969—1987) Академии наук Белорусской ССР, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1981), Герой Социалистического Труда (1978) .
 Демир, Фехми (58) — турецкий политический деятель, председатель Партии свободы Турции, борец за права курдов; ДТП .
 Джардин, Лиза (71) — британский историк, профессор Университетский колледж Лондона, директор CHIRP, фелло Лондонского королевского общества и Королевского исторического общества  .
 Кобранов, Владимир (88) — чехословацкий хоккеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице (1948) .
 Лоло, Сесил (27) — южноафриканский футболист, защитник клуба «Аякс» Кейптаун (с 2010 года); ДТП .
 Мамлеев, Юрий Витальевич (83) — российский писатель, драматург, поэт и философ .
 Отис, Эмма (114) — американская долгожительница .
 Павлова, Нина Александровна (76) — советский и российский писатель и драматург .
 Перцова, Наталья Николаевна (70) — советский и российский лингвист, литературовед .
 Сондерс, Флип (60) — американский баскетбольный тренер («Миннесота Тимбервулвз») .
 Старцев, Юрий Павлович (78) — советский и российский хозяйственный деятель, генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода (1987—2008) .
 Чезарани, Дэвид (58) — британский историк, исследователь Холокоста .

24 октября 

 Аль-Масри, Абу Сулейман (?) — сирийский террорист, лидер исламистской группировки «Джабхат ан-Нусра»; убит .
 Берри, Майкл (95) — американский правозащитник, борец за права мусульман .
 Боусонья, Карлос (92) — испанский поэт и литературный критик .
 Дзагнидзе, Гела Бадреевич (40) — российский футболист, игрок брянского «Динамо» (2002—2003, 2004) .
 Долинский, Василий Васильевич (60) — советский и российский органист, лауреат международных конкурсов .
 Корец, Ян Хризостом (91) — словацкий кардинал, иезуит, епископ Нитры (1990—2005) .
 О’Хара, Морин (95) — ирландская и американская актриса и певица, снимавшаяся в вестернах и приключенческих фильмах Джона Форда совместно с Джоном Уэйном .
 Пасечник, Сергей Иванович (57) — советский футболист, выступавший в составе московского ЦСКА (1979—1984) .
 Печенников, Валерий Андреевич (74) — советский государственный и партийный деятель, председатель Минского городского исполнительного комитета (1983—1985), секретарь ЦК КПБ .
 Салманова, Гюльнар Алифага кызы (59) — советская и азербайджанская актриса, артистка Азербайджанского государственного музыкального театра (с 1981 года), заслуженная артистка Республики Азербайджан (2001) .
 Хемлин, Маргарита Михайловна (55) — российская писательница .
 Цао Ин (92) — китайский переводчик русской и советской литературной классики .

23 октября 

 Андерсон, Мэрфи (89) — американский художник комиксов, создатель Затанны .
  (37) — американский голливудский визажист .
 Берже, Пьер (47) — французский бизнесмен, генеральный директор и председатель правления Eiffage SA .
 Голд, Грег (63) — американский режиссёр-клипмейкер и сооснователь студии Propaganda Films .
  (80) — норвежский футболист .
 Котлов, Василий Сергеевич (96) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза (1957) .
 Кульдяев, Олег Владимирович (86) — советский и российский композитор-песенник, заслуженный работник культуры РСФСР (1978) .
 Лубкивский, Роман Марьянович (74) — советский и украинский писатель, государственный и общественный деятель, дипломат .
 Менкенов, Гаря Гакович (92) — старший гуртоправ совхоза «Ергенинский» Приозёрного района Калмыцкой АССР, Герой Социалистического Труда (1971) .
 Чжу Мучжи (98) — китайский государственный деятель, министр культуры КНР (1982—1986) .
 Робертс, Джимми (75) — канадский хоккеист, пятикратный победитель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1965, 1966, 1973, 1976, 1977) .
 Смит, Стэнли Гейлен (89) — американский ботаник-флорист .
 Тумбурус, Париде (76) — итальянский футболист, защитник «Болоньи» (1959—1968) и сборной Италии, чемпион Италии 1964 года .
 Хулак, Крунослав (64) — югославский и хорватский шахматист, гроссмейстер (1976) .

22 октября 
 Алтан, Четин (88) — турецкий журналист и писатель .
 Бутузов, Андрей (59) — советский и российский музыкант, бас-гитарист блюз-роковой группы CrossroadZ .
 Витченко, Сергей Дмитриевич (47) — российский актёр, артист Ростовского академического театра драмы им. М. Горького (с 1996 года), сын актёров Дмитрия Витченко и Светланы Сиротюк-Витченко .
 Кёксал, Йылмаз (76) — турецкий актёр  .
 Кляйн, Арнольд (70) — американский дерматолог, «отец ботокса» .
 Тюрина, Любовь Николаевна (72) — советская волейболистка, чемпионка СССР, чемпионка мира и Европы, чемпионка Летних Олимпийских игр 1972 года .
 Тянь Фэн (87) — тайваньский и гонконгский актёр .
 Уилер, Джошуа (39) — американский военный деятель, мастер-сержант Армии США; убит .
 Феррер, Хуан (60) — кубинский дзюдоист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Москве (1980) .
 Хавари, Реза (?) — иранский военный деятель, бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции, советник вооружённых сил Сирии; убит .

21 октября 

 Болдуин, Питер (82) — британский актёр  .
 Бучар, Франце (92) — словенский государственный деятель, юрист и литератор, председатель Государственного собрания Словении (1990—1992) .
 Зависляк, Анджей (78) — польский государственный деятель и учёный, депутат Сейма Польши 10-го созыва (1989—1991), министр торговли и промышленности Польши (1991) .
  (79) — американский актёр, муж Ширли Джонс  .
 Мичер, Майкл (75) — британский государственный деятель, депутат Палаты общин от округа Олдем-Вест и Ройтон, министр окружающей среды Великобритании (1997—2003) .
 Мур, Норман (92) — британский эколог  .
 Николаева, Татьяна Михайловна (82) — советский и российский лингвист, профессор, член-корреспондент РАН (2000) .
 Соломуха, Антон Павлович (69) — французский художник и фотограф украинского происхождения, иностранный член Академии искусств Украины .
 Сталидзане, Евгения (70) — латвийский политический деятель, депутат Сейма Латвии (1998—2006) .
 Стил, Йен (86) — британский велосипедист, победитель велогонки Мира (1952) (о смерти объявлено в этот день) .
 Темиряев, Мирон Михайлович (81) — советский и российский кинооператор художественных и документальных фильмов («Человек-амфибия», «Осетинская легенда»), заслуженный работник культуры Северной Осетии .
 Уэллс, Кори (74) — американский певец (Three Dog Night) .

20 октября 

 Гарклавс, Сергей Иванович (87) — священнослужитель Православной Церкви в Америке на покое, духовник братии Тихвинского Богородичного Успенского монастыря, последний хранитель Тихвинской иконы Божией Матери .
 Кумар, Ашвини (93) — индийский спортивный деятель, вице-президент МОК (1983—1987) .
 Магальяес, Иона (80) — бразильская актриса («Новая жертва»)  .
 Сегура, Фернандо (79) — испанский скульптор .
 Чербаев, Виктор Иванович (85) — токарь Одесского завода тяжелого краностроения имени Январского восстания, Герой Социалистического Труда (1971) .
 Царёв, Анатолий Иванович (80) — советский и российский публицист, писатель и журналист, кандидат философских наук, биограф и исследователь творчества М. А. Шолохова .

19 октября 

 Георгадзе, Амиран Георгиевич (55) — российский бизнесмен грузинского происхождения, известный как «красногорский стрелок» .
  (81) — британский футболист .
 Крючков, Юрий Семёнович (87) — советский и украинский учёный-кораблестроитель и краевед, доктор технических наук (1973), профессор (1977), заслуженный работник культуры Украины (1992) .
 Лещёв, Александр Георгиевич (86) — советский и российский конструктор подводных лодок, создатель серии подводных лодок «Чайка» .
 Маккелл, Флеминг (86) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс» (1949, 1951) .
 Мурова, Алла Фёдоровна (79) — советская и российская оперная певица, преподаватель Новосибирской консерватории, вдова композитора Аскольда Мурова .
 Тарасенко, Александр Георгиевич (73) — советский и российский актёр и режиссёр, артист Воронежского театра юного зрителя (с 1964 года) и Камерного театра, народный артист Российской Федерации (1997) .
 Трейки, Али (76—77) — ливийский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Ливии (1976—1982, 1984—1986) .
 Д. С. Уилкатт (92) — американский баскетболист .

18 октября 

 Буржуа, Андре (87) — бельгийский государственный деятель, министр малого и среднего бизнеса и сельского хозяйства Бельгии (1992—1995) .
 Аль-Гитани, Гамаль (70) — египетский писатель-прозаик, журналист .
 Замышляк, Григорий Михайлович (59) — советский и российский военный, участник первой чеченской войны, Герой Российской Федерации (1995) .
 Зерталь, Адам (79) — израильский археолог, профессор Хайфского университета .
 Маевская, Валентина Григорьевна (86) — советский и украинский архитектор .
 Плестер, Дитрих (93) — немецкий врач, отоларинголог, отохирург, профессор Тюбингенского университета, основатель тюбингенской школы микрохирургии уха, член Леопольдины (1984)  .
 Санафи ан-Наср (?) — сирийский террорист, лидер террористической группировки «Хорасан»; убит .
 Соколов-Беллонин, Владимир Борисович (78) — советский и российский актёр Саровского театра им. Н. И. Собольщикова-Самарина, заслуженный артист Российской Федерации (1997) .
 Тетерин, Дмитрий Александрович (44) — российский пианист, лауреат международных конкурсов .
 Трофимов, Юрий Александрович (83) — советский футболист, тренер («Текстильщик»), мастер спорта СССР .
 Уоткинс, Фрэнк (47) — американский музыкант, бас-гитарист группы Obituary (1989—2010) .
 Фаркуар, Роберт (83) — американский специалист НАСА, впервые разработавший гало-орбиты .
 Чупров, Владимир Иванович (73) — советский и российский историк-северовед, доктор исторических наук, профессор .
  (85) — польский кинорежиссёр и сценарист .
 Эйприл, Франклин (31) — намибийский футболист, защитник клуба «Сивикс» и сборной Намибии .

17 октября 

 Атаянц, Григорий Атанесович (91) — участник Великой Отечественной войны, последний участник освобождения города Пятигорска от фашистских захватчиков .
 Битюцкий, Игорь Евгеньевич (48) — советский и российский актёр театра на Покровке и кино («Я объявляю вам войну», «Патриотическая комедия», «Кавалеры морской звезды») .
 Вуд, Кристофер (79) — британский писатель и сценарист («Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик») .
 Делорм, Даниэль (89) — французская актриса и продюсер .
 Кендалл, Ховард (69) — британский футболист и тренер, выступавший за английский «Эвертон» (1967—1974, 1981) и тренировавший этот клуб (1981—1987) .
 Кривошеев, Николай Михайлович (88) — машинист железнодорожного крана строительного поезда № 167 треста «Горьктрансстрой», Герой Социалистического Труда (1971) .
 Лизин, Анн-Мари (66) — бельгийский политический и государственный деятель, председатель Сената Бельгии (2004—2007) .
 Парчевский, Владимир Николаевич (71) — прокурор Тверской области (1993—2000) .
 Роджерс, Натали (87) — американский психолог и психотерапевт, дочь Карла Роджерса  .

16 октября 

 Бражников, Юрий Михайлович (77) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер СССР (1980) .
 Бурцев, Михаил Иванович (58) — советский фехтовальщик, чемпион летних Олимпийских игр в Монреале (1976) и в Москве (1980) .
 Гарсиа Ален, Лусьяно (87) — испанский этнограф .
 Гордукалова, Галина Феофановна (64) — советский и российский историк и культуролог, доктор педагогических наук, профессор кафедры документоведения и информационной аналитики Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств .
 Кручина, Виктор Павлович (43) — украинский актёр и режиссёр театра и кино («Богдан-Зиновий Хмельницкий», «Утёсов. Песня длиною в жизнь», «Доярка из Хацапетовки-3») .
 Муратова, Зубаржат Закировна (76) — советская и российская журналистка, председатель правления Союза журналистов Астраханской области, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1994) .
 Найдук, Осип Михайлович (81) — украинский актёр и композитор, заслуженный артист Украины (2008) .
 Рагозин, Александр Иванович (61) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер России (2003), заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2005) .
 Уильямс, Вера (88) — американская детская писательница, лауреат медали Калдекотта (1983) .
 Ун, Мемдух (95) — турецкий режиссёр, продюсер, актёр и сценарист  .
 Хохлов, Александр Николаевич (86) — советский и российский синолог, историк, архивист и путешественник .

15 октября 

 Быстров, Георгий Васильевич (71) — эстонский политик, хозяйственный и общественный деятель, мэр Маарду (1996—2013, 2015) .
 Воскобойник, Игорь Иванович (62) — основатель и президент телекомпании «Каскад» (Тульская область) .
 Гнатюк, Наталья Павловна (65) — советская и российская писательница, поэтесса, игрок в настольный теннис, тренер и судья .
 Краснер, Владимир Григорьевич (88) — советский, казахстанский и израильский писатель, поэт-песенник и педагог .
 Мейланов, Руслан Пирметович (65) — советский и российский дагестанский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, заместитель директора Института проблем геотермии ДНЦ РАН .
 Нектарий (Пападакис) (64) — епископ полуавтономной Критской православной церкви в составе Константинопольской православной церкви, митрополит Петрийский и Херсонисский, ипертим и экзарх Карпатского моря .
 Половинкин, Николай Павлович (84) — сын полка, участник Великой Отечественной войны. Генерал-майор в отставке, награждён орденами и медалями.
 Тейлор, Кеннет (81) — посол Канады в Иране (1979), прототип героя фильма «Операция Арго»; рак .
 Филиппенков, Сергей Александрович (44) — российский футболист и тренер, полузащитник московского ЦСКА (1998—2001) .
 Хаффман, Нейт (40) — американский профессиональный баскетболист, победитель и самый ценный игрок регулярного сезона Супролиги ФИБА 2001 года в составе команды «Маккаби» (Тель-Авив) .

14 октября 

 Анненков, Борис Глебович (63) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАСХН (2003) и РАН (2014) .
 Балгимбаев, Нурлан Утепович (67) — казахстанский государственный деятель, премьер-министр Казахстана (1997—1999) .
 Диккерсон, Марианна (54) — американская легкоатлетка, серебряный призёр чемпионата мира в Хельсинки (1983) .
 Кереку, Матьё (82) — бенинский военный и государственный деятель, президент Бенина (1972—1991, 1996—2006) .
 Мильштейн, Олег Сергеевич (69) — молдавский и российский композитор, аранжировщик, основатель и художественный руководитель ВИА «Оризонт» .
 Михай, Флоренца (60) — румынская теннисистка, финалистка Открытого чемпионата Франции (1977); рак .
 Овсянников, Михаил Константинович (88) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова .
 Раймо, Арво (74) — советский и эстонский актёр театра «Угала» (с 1960 года) и кино («Кобра») .
 Рамирес, Ванина (38) — аргентинская актриса .
 Рябов, Гелий Трофимович (83) — советский следователь, помощник министра внутренних дел СССР; советский и российский литератор, кинорежиссёр, сценарист .
 Тахилиани, Радхакришна Харирам (85) — индийский государственный и военный деятель, начальник штаба ВМС Индии (1984—1987), губернатор штата Сикким (1990—1994) .
 Фридман, Клара (95) — израильская шахматистка .

13 октября 

 Андерсон, Джон Кинлох (91) — американский учёный-антиковед, эмерит-профессор классической археологии Калифорнийского университета в Беркли   .
 Герелес, Александр Васильевич (59) — советский, российский и украинский актёр театра и кино («Дорога на Сечь», «Ржевский против Наполеона», «Страсти по Чапаю», «Нюхач») .
 Жылкайдаров, Сакен Егинбаевич (58) — советский и казахстанский государственный деятель, депутат Мажилиса Парламента Казахстана V созыва (с 2012 года) .
 Козубек, Лидия (88) — польская пианистка и педагог, профессор .
 Орлов, Вячеслав Евгеньевич (69) — советский и российский театральный деятель, директор Московского драматического театра им. Пушкина (1979—2012) .
 Титов, Анатолий Михайлович (80) — советский и российский художник, народный художник Российской Федерации (1997) .
 Хайд, Брюс (74) — американский актёр («Звёздный путь»), профессор Государственного университета Сент-Клауда .

12 октября 

 Алиев, Сакит (49) — советский и азербайджанский футболист и тренер .
 Борисов, Алексей Филатович (86) — советский и украинский футболист, судья Всесоюзной категории по футболу (1962—1977) .
 Капрари, Серджо (83) — итальянский боксёр полулёгкой весовой категории, серебряный призёр Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Кигода, Абдалла (61) — танзанийский государственный деятель, министр промышленности и торговли (с 2012) .
 Кинг, Пол (63) — британский промоутер и менеджер шоу-бизнеса .
 Кырджа, Левент (67) — турецкий актёр .
 Лесли, Джоан (90) — американская актриса и танцовщица .
 Лилейченко, Алексей Трофимович (77) — комбайнёр колхоза «Родина» Орловского района Ростовской области, Герой Социалистического Труда (1973) .
 Мохтарбанд, Хамид (Абу Захра) (?) — иранский военный деятель, бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции, бывший командир 1-й бригады «Хазрат Хаджат»; убит .
 Мюллер, Джордж (97) — американский конструктор космических аппаратов, разработчик программы по высадке человека на Луну .
 Нарикбаев, Максут Султанович (75) — казахстанский государственный деятель, Генеральный прокурор Республики Казахстан (1995—1996), Председатель Верховного суда Республики Казахстан (1996—2000) .
 Пан Сюэцинь (86) — китайский актёр .
 Проктор, Джордж Ричардсон (95) — американский ботаник .
 Ригер, Геннадий (67) — израильский политический деятель, депутат Кнессета, один из основателей партии Исраэль ба-Алия .
 Фэррингтон, Коллин (79) — американская фотомодель и певица ночных клубов, мать Дайан Лейн .
 Хакимова, Софья Хафизовна (90) — советский и таджикский гинеколог, член-корреспондент РАМН (1992; член-корреспондент АМН СССР с 1969), член-корреспондент РАН (2014) .
 Хасунизаде, Фаршад (?) — иранский военный деятель, генерал-майор Корпуса стражей Исламской революции, бывший командир бригады «Саберин»; убит .
 Шкурко, Тамара Ивановна (86 или 87) — советский агрохимик, кандидат сельскохозяйственных наук, звеньевая колхоза «Чирвоная нива» Брагинского района Полесской области Белорусской ССР, Герой Социалистического Труда (1948) .

11 октября 

 Гарбетт, Хорхе (60) — парагвайский композитор и музыкант .
 Кардона, Рикардо (63) — колумбийский боксёр, чемпион мира в лёгком весе (1978—1980) .
 Кошелева, Маргарита Николаевна (75) — советская, российская и украинская киноактриса .
 Ларцев, Сергей Семёнович (79) — советский военный лётчик, первый заместитель председателя Московского комитета ветеранов войны, заслуженный военный лётчик СССР .
 Мажитов, Нияз Абдулхакович (82) — советский и российский археолог, вице-президент Академии наук Республики Башкортостан (2006—2012) .
 Лирунган, Оджи (58) — индонезийский художник, один из самых известных представителей сюрреализма в Индонезии .
 Никонов, Кирилл Иванович (77) — советский и российский религиовед и философ, специалист по философии религии, религиоведению и религиозной антропологии .
 Пинигин, Владимир Кириллович (74) — советский и украинский художник-график .
 Селезнёв, Виктор Андреевич (83) — советский актёр, стрелок, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР .
 Талиновский, Борис Хунович (62) — украинский футбольный журналист и писатель .
 Умаханов, Магомед-Салам Курбанович (77) — советский и российский дагестанский ученый-историк, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН .
 Хант, Дэвид (54) — американский автогонщик и бизнесмен, брат автогонщика Джеймса Ханта .
 Цаголов, Ким Македонович (85) — российский военный и государственный деятель, заместитель министра по делам федерации и национальностей (1999—2000) .
 Шенфинкель, Юрий Ильич (88) — советский и российский авиаконструктор, заместитель генерального конструктора по системам управления самолётом филиала компании — ОКБ Сухого, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный конструктор Российской Федерации (1999) .
 Эльрод, Робер (93) — французский англист, шекспировед, член Британской академии (1986)  .
 Яковлев, Анатолий Тимофеевич (74) — советский и российский учёный, изобретатель и организатор производства в области электронной промышленности, Герой Социалистического Труда (1981) .

10 октября 

 Ахмедова, Нурия Алиага кызы (64) — советская и азербайджанская актриса театра и кино («Мерзавец», «Газельхан», «Тахмина»), народная артистка Азербайджана (2007) .
 Бехер, Хилла (81) — немецкий фотохудожник, жена фотохудожника Бернда Бехера .
 Бритвич, Саша (50) — хорватский дирижёр .
 Вершловский, Семён Григорьевич (84) — советский и российский педагог, доктор педагогических наук, профессор, специалист в области андрагогики и непрерывного образования .
 Галяутдинов, Ишмухамет Гильмутдинович (67) — советский и российский языковед, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан (1995), доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2005) .
 Драбкин, Яков Самойлович (97) — советский и российский германист, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, заслуженный деятель науки РФ .
 Кедрина, Людмила Владимировна (54) — российская горнолыжница, тренер, мастер спорта СССР международного класса по горным лыжам, десятикратная чемпионка России по горнолыжному спорту .
 Мазур, Николай Иванович (67) — украинский скульптор и живописец, заслуженный (1996) и народный (2008) художник Украины .
 Маккей, Стив (66) — американский саксофонист (The Stooges) .
 Манорама (72) — индийская актриса .
 Скафф, Элиас (67) — ливанский государственный деятель, министр промышленности и министр сельского хозяйства (2003—2005) .
 Хек, Ричард (84) — американский химик, открывший реакцию Хека, лауреат Нобелевской премии по химии (2010) .

9 октября 

 Апоян, Шушаник Арутюновна (91) — армянский музыковед, пианистка и музыкальный педагог, кандидат искусствоведения (1962), профессор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса (1987) .
 Баррозу, Клаудия (83) — бразильская эстрадная певица и композитор .
 Джайн, Равиндра (71) — индийский композитор  .
 Ду Жуньшэн (102) — китайский экономист и государственный деятель .
 Дункан, Рэй (84) — американский предприниматель и виноторговец, основатель компаний Duncan Oil и Silver Oak Cellars .
 Коу, Кеннет (90) — американский ученый-фармацевт, изобретатель лекарства золофт .
 Koopsta Knicca (40) — американский рэпер (Three 6 Mafia) .
 Ларри, Роузен (75) — американский джазовый продюсер .
 Мейер, Дэйв (62) — американский баскетболист («Милуоки Бакс») .
 Маннкопфф, Андреас (76) — немецкий актёр .
 Парр, Джерри (85) — агент Секретной службы США, спасший президента Рональда Рейгана во время покушения на него .
 Созонов, Александр Андреевич (80) — советский и российский организатор производства, директор птицефабрики «Боровская» (Тюменская область) (1979—2008), Герой Социалистического Труда (1986) .
 Торик, Борис Яковлевич (83) — советский и российский оперный певец и театральный художник, главный художник Омского музыкального театра, профессор .
 Уоттс, Рональд (86) — канадский политолог, ректор университета Куинс в Кингстоне (1974—1984), член Королевского общества Канады .
 Уэр, Дерек (77) — британский актёр  .
 Фильваров, Генрих Иосифович (88) — советский и украинский архитектор, директор киевского Института урбанистики .
 Ханикомб, Гордон (79) — британский актёр и сценарист .
 Хау, Джеффри (88) — британский государственный деятель, министр иностранных дел Великобритании (1983—1989) .
 Цытович, Вадим Николаевич (86) — советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор МФТИ, главный научный сотрудник Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН .
 Штейн, Павел Семёнович (64) — российский государственный деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Амурской области (1994—1996) .
 Эскюдеро, Лени (82) — французский эстрадный певец и композитор .

8 октября 

 Балабуев, Михаил Юрьевич (60) — советский и российский спортсмен, тренер, чемпион России по петанку .
 Булавко, Виктор Константинович (83) — советский вирусолог, военный медик, лауреат Государственной премии СССР .
 Даймонд, Джим (64) — британский певец .
 Даугуветите, Галина Борисовна (88) — советская и литовская актриса и кинорежиссёр, дочь режиссёра Бориса Даугуветиса .
 Дейвис, Ричард (89) — британский актёр  .
 Каримова, Хабиба (92) — советская и таджикская учительница, Герой Социалистического Труда (1978) .
 Кристал, Генри (90) — американский психиатр и психоаналитик .
 Куценко, Виктор Владимирович (77) — советский и российский военный и общественный деятель, эколог .
 Немешкюрти, Иштван (90) — венгерский историк, актёр, продюсер и сценарист («Звёзды Эгера») .
 Пилюгин, Анатолий Викторович (?) — советский и российский режиссёр и концертный деятель, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1999) .
 Скальоне, Массимо (84) — итальянский режиссёр .

7 октября 

 Аллен, Джил (97) — американский художник кино, президент Академии кинематографических искусств и наук (1983—1985) .
 Галлатин, Гарри (88) — американский баскетболист («Нью-Йорк Никс») .
 Дропси, Доминик (63) — французский футболист, вратарь («Бордо») и сборной Франции (1978—1981) .
 Заварина, Антонина Александровна (87) — советский и латвийский историк-этнограф .
 Зедкайя, Джуреланг (65) — государственный деятель Маршалловых Островов, президент (2009—2012) .
 Колосов, Павел Гордеевич (93) — участник Великой Отечественной войны, последний из отряда разведчиков Северного флота (отряда В. Н. Леонова) .
 Конья, Джим (44) — американский музыкант .
 Лусена, Елена (101) — аргентинская актриса, балерина и поэт-песенник .
 Салигаскарова, Магафура Галиулловна (92) — советская башкирская оперная певица, народная артистка РСФСР (1957) .
 Хамадани, Хоссейн (60) — иранский военный деятель, бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции, командир корпуса «Мохаммад Расулалла» (2009—2014); .

6 октября 

 Арноти, Кристин (84) — французская писательница .
 Гёнц, Арпад (93) — венгерский писатель, переводчик и государственный деятель, президент Венгрии (1990—2000) .
 Гуревич, Яков Абрамович (91) — советский, молдавский и израильский писатель и журналист, участник Великой Отечественной войны .
 Коркоран, Кевин (66) — американский актёр .
 Повилайтис, Стасис (68) — литовский эстрадный певец .
 Ройал, Билли Джо (73) — американский певец .
 Сафронов, Николай Михайлович (83) — советский и российский тренер по лыжам, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2011) .
 Торрес, Кармен Марина (58) — колумбийская актриса («Мария Бонита») .
 Уок, Нил (67) — американский баскетболист (НБА) .
 Шляпентох, Владимир Эммануилович (88) — советский и американский социолог .

5 октября 

 Акерман, Шанталь (65) — бельгийский кинорежиссёр, сценарист и актриса; самоубийство .
 Альбанезе, Фрэнк (84) — американский киноактёр («Клан Сопрано», «Славные парни») .
 Брезнер, Ларри (73) — американский продюсер .
 Ванделоо, Йос (90) — бельгийский писатель .
 Диосдадо, Ана (77) — аргентинская актриса и сценарист .
 Дочкин, Николай Викторович (90) — советский и российский живописец, народный художник России (2005) .
 Журавлёв, Николай Фёдорович (89) — советский передовик производства, аппаратчик завода «Акрихин», почётный гражданин Старой Купавны, Герой Социалистического Труда (1974) .
 Инджер, Томрис (67) — турецкая и болгарская актриса («Махмуд и Марьям») .
 Карлос, герцог Калабрийский (77) — глава королевского дома Обеих Сицилий .
 Манкель, Хеннинг (67) — шведский писатель детективного жанра и драматург; рак .
 Нешумов, Юрий Алексеевич (86) — советский военный деятель, генерал-лейтенант пограничных войск КГБ СССР .
 Нойбауэр, Джон (103) — американский литературовед .
 Рубин, Эндрю (69) — американский актёр («Полицейская академия») .
 Савицкий, Александр Ануфриевич (91) — советский и белорусский писатель, общественный деятель, лауреат Государственной премии Республики Беларусь (2002) .
 Салимов, Зокиржон Салимович (74) — советский и узбекский химик, академик Академии наук Республики Узбекистан .
 Сеидов, Надир Мир Ибрагим оглы (83) — советский и азербайджанский химик, академик НАНА .
 Эмоли, Флавио (81) — итальянский футболист, игрок «Ювентуса», «Наполи» и сборной Италии, трёхкратный чемпион Италии

4 октября 

 Барсак, Ив (84) — французский актёр, сын Леона Барсака и племянник Андре Барсака  .
 Григорьев, Анатолий Васильевич (84) — российский фотограф, путешественник, мастер спорта СССР по туризму и парусному спорту .
 Дутра, Хосе Эдуардо (58) — бразильский бизнесмен и государственный деятель, генеральный директор Petrobras (2003—2005) .
 Заназанян, Оганес Арутюнович (68) — советский футболист, выступавший за ереванский «Арарат», чемпион СССР (1973) и обладатель Кубка страны (1973 и 1975), бронзовый призёр Олимпийских игр в Мюнхене (1972) .
 Левашов, Виктор Степанович (76) — советский и российский филолог, профессор, собиратель сибирского фольклора .
 Моулз, Джон (66) — ирландский шахматист, чемпион Ирландии (1966, 1971), профессор Ньюкаслского университета, основатель и редактор онлайн-журнала Histos  .
 Павловски, Эдуардо (81) — аргентинский киноактёр и сценарист, внук журналиста А. Я. Павловского, племянник драматурга И. Я. Павловского .
 де Рютер, Йоб (85) — нидерландский государственный деятель, министр юстиции (1977—1982), министр обороны (1982—1986) .
 Шатенов, Алтынбек Касымбекович (55) — советский и киргизский актёр театра и кино, артист Иссык-Кульского областного музыкально-драматического театра им. Касымалы Джантошева, народный артист Республики Кыргызстан (2010) .
 Шевченко, Владимир Антонович (75) — советский и российский художник-мультипликатор («Ну, погоди!», «Тайна третьей планеты» и др.) .
 Эдида Нагесвара Рао (81) — индийский кинопродюсер .

3 октября 

 Абдул Кадер, Абдул Рахим Мохидин (78) — шри-ланкийский государственный деятель, министр кооперативов (2001—2004) .
 Бартфай, Тибор (93) — словацкий скульптор .
 Валицкий, Францишек (94) — польский музыковед, теоретик джаза, поэт-песенник .
 Игбал, Джавед (90) — председатель Верховного суда Пакистана (1986—1989) .
 Мик, Барбара (81) — американская актриса  .
 Нето, Жуан Лейтардт (57) — бразильский футболист, серебряный призёр Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (1984) .
 Хили, Денис Уинстон (98) — британский государственный деятель, министр обороны Великобритании (1964—1970), канцлер казначейства Великобритании (1974—1979) .

2 октября 

 Алиева, Наталья Фёдоровна (84) — советский и российский востоковед, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН .
 Арайди, Наим (65) — израильский писатель и дипломат, посол Израиля в Норвегии (2012—2014) .
 Гуд, Кольридж (100) — британский басист .
 Дельвалье, Эрик Артуро (78) — панамский государственный деятель, президент Панамы (1985—1988) .
 Джаннини, Алекс (52) — британский актёр («Чисто английское убийство») .
 Корзинов, Пётр Александрович (89) — токарь Машиностроительного завода имени М. В. Хруничева, Герой Социалистического Труда (1983) .
 Круликовский, Сергей Николаевич (69) — советский футболист, защитник, выступавший за киевское «Динамо» и одесский «Черноморец», трёхкратный чемпион СССР (1966—1968) .
 Лагодин, Пивония Дмитриевна (82) — доярка колхоза имени В. И. Ленина Кицманского района Черновицкой области, Герой Социалистического Труда (1986) .
 Липский, Любомир (92) — чешский актёр .
 Листопадов, Павел Антонович (88) — токарь Саратовского завода приёмно-усилительных ламп, Герой Социалистического Труда (1966) .
 Мутенде, Джеймс (53) — угандийский экономист и государственный деятель, министр экономики (с 2011) .
 Пейтон, Джонни (92) — британский футболист, выступавший за лондонский «Челси» (1946—1947) .
 Потёмкин, Владимир Яковлевич (75) — советский авиатор и организатор авиации, заслуженный пилот СССР .
 Смирнов, Владимир Алексеевич (84) — советский и российский литературный переводчик .
 Тарасов, Роман Юрьевич (38) — российский легкоатлет, чемпион России в беге на 1500 метров (1999) .
 Урманчеев, Равиль Мнирович (61) — советский и российский хоккейный тренер, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ .
 Фригери, Родольфо (73) — аргентинский экономист и государственный деятель, министр финансов (2001) .
 Фрил, Брайан (86) — ирландский писатель, прозаик и драматург .
 Чеховская, Евгения Владимировна (33) — российский переводчик и редактор, сотрудник издательства «Терра-Фантастика» .

1 октября 

 Бакота, Божо (64) — югославский футболист, лучший бомбардир чемпионата Австрии по футболу (1982) .
 Блудов, Сергей Владимирович (44) — российский актёр театра и кино («День Д», «Марш Турецкого») и театральный режиссёр, заслуженный работник культуры Кубани (2012) .
 Броден, Жак (68) — французский фехтовальщик-шпажист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964)  .
 Всеволожский, Владимир Алексеевич (83) — советский и российский геолог, доктор геолого-минералогических наук (1977), профессор кафедры гидрогеологии МГУ имени М. В. Ломоносова .
 Добряков, Игорь Георгиевич (68) — советский и российский актёр театра (Мариинский театр, Ленинградская студия киноактёра) и кино, заслуженный артист России (1994) .
 Кочёлек, Станислав (83) — польский политик, вице-премьер ПНР (1970), посол ПНР в СССР, Бельгии, Тунисе и Люксембурге .
 Норузи, Хади (30) — иранский футболист («Персеполис») .
 Пойнтл, Франс (82) — нидерландский писатель .
 Реджепова, Усния (69) — югославская и македонская певица .
 Сармиенто, Анхелито (68) — филиппинский государственный деятель, мэр Сан-Хосе-дель-Монте (2009—2010), депутат нижней палаты Парламента Филиппин (1992—2001) .
 Стрейндж, Джонни (23) — американский альпинист и бейсджампер, мировой рекордсмен; падение с высоты .
 Уорк, Джо (67) — шотландский футболист, выступавший за клуб «Мотеруэлл» (1968—1984) .
 Шац, Готфрид (79) — австрийский биохимик, лауреат международной премии Гайрднер (1998), медали Уилсона (2000) и премии Фельтринелли (2004) .
 Эдвардс, Дон (100) — американский политический деятель, член Палаты представителей США (1963—1995) .
 Эрдели, Ольга Георгиевна (88) — советская арфистка, профессор Московской консерватории, народная артистка РСФСР (1986) .